

Населені пункти та їхні частини

 Ґаювка — село в гміні Мірськ Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґаювка — село в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — село в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства
 Ґаювка — частина міста Ґужно в Бродницькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Ґаювка — частина села Ґрабувка в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґаювка — частина села Панків (Панькув) у гміні Тарнаватка Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Ґаювка — частина села Явідз у гміні Спічин Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Ґаювка — частина села Смульсько-Мале в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґаювка — частина села Немениці в гміні Красностав Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Ґаювка — частина села Петрилув у гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ґаювка — частина села Піла-Косьцелецька в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Ґаювка — частина села Забаґне в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Ґаювка — частина села Клонна в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґаювка — частина села Виково в гміні Слупно Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґаювка — частина села Александринув у гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґаювка — частина села Сьверчинек у гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґаювка — частина села Лавечко-Старе в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Ґаювка — частина села Доманіце в гміні Доманіце Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґаювка — частина села Рудзічка в гміні Прудник Прудницького повіту Опольського воєводства
 Ґаювка — частина села Хрусциці в гміні Добжень-Велькі Опольського повіту Опольського воєводства
 Ґаювка — частина села Скшишув у гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґаювка — частина села Кшемениця в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґаювка — частина села Дубровиця (Домбровиця) в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґаювка — частина села Гута-Ружанецька в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґаювка — частина села Вимислув у гміні Бобровники Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Ґаювка — частина села Сьлемень у гміні Шлемень Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ґаювка — частина села Сьвібе в гміні Вельовесь Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Ґаювка — частина села Клещова в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ґаювка — частина села Цьоховіце в гміні Тошек Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Ґаювка — частина села Сераковіце в гміні Сосніцовіце Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Ґаювка — частина села Ратає-Слупські в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — частина села Тшцянка в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — частина села Ґури-Високі в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — частина села Мілейовиці в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — частина села Воля-Зофйовська в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — частина села Фалькі в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — частина села Скробачув у гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — частина села Дишув у гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — частина села Кужняки (Кузняки) в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — частина села Боркі в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — частина села Мнюв у гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — частина села Стружкі в гміні Осек Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — частина села Варденґово в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґаювка — колонія в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — осада в гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства
 Ґаювка — осада в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — лісова осада в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Ґаювка — лісова осада в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґаювка — лісова осада в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґаювка — лісова осада в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Ґаювка — лісова осада в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ґаювка — лісова осада в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаювка — лісова осада в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки